Die Taube steht für:

 Die Taube (Giambattista Basile), Märchen von Giambattista Basile
 Die Taube (Süskind), Novelle von Patrick Süskind aus dem Jahr 1987
 Die Taube (Film), französischer Film von Yves Caumon aus dem Jahr 2011
 Die Taube, Alternativtitel von Die weiße Taube (1960), tschechischer Film von Frantisek Vlácil aus dem Jahr 1960 
 Die Taube, Fernsehtitel von Die Weltumseglung, US-amerikanischer Film von Charles Jarrott aus dem Jahr 1974 
 Die Taube, Evangelische Freikirche in Heidelberg und Sinsheim